Ceaușu se poate referi la:

 Ceaușu, vechiul nume al satului Râmnicelu, Buzău
 George Ceaușu (n. 1954), scriitor român, eseist, publicist, critic și redactor de science-fiction.
 Marin Ceaușu (1891 - 1954), general român, care a luptat în cel de-al doilea război mondial

Altele 
 Râul Ceaușoaia

Vezi și 
 Ceauș, din limba turcă: çavuș, era o funcție publică de rang inferior, uzată în Țara Românească și Moldova
 Ceaușescu (nume de familie)
 Ceaușilă (nume de familie)
 Ceaușești (dezambiguizare)

Nume de familie românești